L'abréviation MTC, d'origine française, est beaucoup utilisée dans les jeux en réseau (MMORPG). MTC se traduit littéralement par « Mange Ton Clavier ». Cette expression est souvent utilisée pour faire taire les joueurs au comportement pesant. Elle est l'alternative plus polie pour signifier à son interlocuteur que l'on souhaite qu'il se taise.

 Le MTC, pour Midi Time Code, est un protocole de synchronisation.
MTC est l'abréviation de « Médecine traditionnelle chinoise », TCM en anglais : « Traditional Chinese Medicine ».

 MTC, pour Montchoisi Tennis Club, premier club de Suisse fondé en 1883, à Lausanne.
 Dans l'industrie métallurgique MTC ou MTR est l'abréviation de "Mill Test Certificate / Mill Test Report" c'est-à-dire Certificat Matière en français.